Ивано-Кувалатский сельсовет — муниципальное образование в Зилаирском районе Башкортостана.

История 
Ивано-Кувалатский сельский совет депутатов трудящихся образован в 1922 году. В 1963 году, в связи с укрупнением районов, вошел в состав Хайбуллинского района, с 22 ноября 1965 года  по декабрь 1965 года — в состав Баймакского района. 4 ноября 1965 года вновь был передан в Зилаирский район.

В соответствии с Конституцией 1977 года назывался Ивано-Кувалатским сельским советом народных депутатов.

На основании Закона Республики Башкортостан «Об изменении и дополнении Конституции (Основного закона) БАССР от 29.02.1992 года» назывался Ивано-Кувалатским сельским советом.

Ивано-Кувалатский сельский совет преобразован в МО Ивано-Кувалатский сельсовет на основании Закона Республики Башкортостан «Об административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан и территориях муниципальных образований» от 13.07.1993 года № ВС-18\7 с изменениями и дополнениями, внесенных Законом Республики Башкортостан от 4.02.2002 года.

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 30 июня 2005 года является сельским поселением Ивано-Кувалатский сельсовет Зилаирского района Республики Башкортостан, с 21 декабря 2005 года — сельским поселением Ивано-Кувалатский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.

Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Зилаирского района
Сельские поселения Башкортостана